

Astronomia 
 11528 Mie – asteroide
 Mie – cratere meteoritico di Marte

Geografia 
 Giappone
 Prefettura di Mie – prefettura della regione di Kansai
 Distretto di Mie – distretto della prefettura di Mie

Persone 
 Gustav Mie – fisico tedesco, autore della teoria dello scattering Mie.

Codici 
 MIE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Delaware County, Muncie (Indiana), Stati Uniti

Altro 
 Mie – posizione del teatro kabuki giapponese